Міттагхорн - це гора висотою 3 892 м.н.м у Бернських Альпах, Швейцарія.

Назва може також стосуватись:

Міттагхорн (Равільпасс), гори біля перевалу Равіль у Бернських Альпах, Швейцарія
Раппехорн, гори в Лепонтійських Альпах, Швейцарія